Георге Пеун (; р. 6 декабря 1950, жудеца Арджеш, Румыния) — румынский математик, член Союза писателей Румынии и член Румынской академии. Редактор журнала «„Curtea de la pu Argeș“».

Биография 
Учился в общеобразовательной школе в родном селе (1957—1965), в школе «„Vlaicu Vodă“» жудеца Арджеш (1965—1969), высшее образование получил в Бухарестском университете на математическом факультете в 1969—1974. Защитил докторскую диссертацию в области математики в 1977 году на тему «Стимулирование экономических процессов с помощью теории языка» под руководством Соломона Маркуса.

Он читал лекции в более чем 100 университетах и имел много приглашений на международные конференции.

Опубликовал более 500 научных статей и свыше 90 книг, 11 из которых по математике, 5 — научно-популярные, 10 книг об интеллектуальных играх, 17 литературных произведений (фантастика, романы, мемуары и поэзия). Многие из его книг были переведены на японский, китайский, английский, венгерский, итальянский языки.

Он является членом редколлегий 12 международных журналов и принимает участие в организации ряда международных конференций и семинаров.

В настоящее время является редактором ежемесячника культа «„Curtea de la pu Argeș“».

В 1997 он был избран членом-корреспондентом Румынской академии, в 2012 — академиком.

С 2006 Пеун является членом Академии Европы.

Опубликованные статьи 
«'Monografii originale de informatică (teoretică)»'
 Mecanisme generative ale proceselor economice, Editura Tehnică, București, 1980
 Gramatici matriciale, Editura Sțiințifică și Enciclopedică, București, 1981
 Gramatici contextuale, Editura Academiei, București, 1982
 Probleme actuale în teoria limbajelor formale, Editura Sțiințifică și Enciclopedică, București, 1984
 Paradoxurile clasamentelor, Editura Sțiințifică și Enciclopedică, București, 1987
 (în colaborare cu J. Dassow, Germania) Regulated Rewriting in Formal Language Theory, Akademie-Verlag, Berlin, 1989, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 1989.
 (în colaborare cu E. Csuhaj-Varju, Ungaria; J. Dassow, Germania; J. Kelemen, Cehoslovacia) Grammar Systems. A Grammatical Approach to Distribution and Cooperation, Gordon and Breach, seria Topics in Computer Mathematics, London, 1994.
 Marcus Contextual Grammars, Kluwer, Boston, Dordrecht, London, 1997.
 (în colaborare cu G. Rozenberg, Salomaa A.) DNA Computing. New Computing Paradigms, Springer-Verlag, Heidelberg, 1998, Springer-Verlag, Tokyo, 1999 (traducere în japoneză), Mir, Moscova, 2004 (traducere in rusă), Tsinghua Univ. Press, Beijing, 2004 (traducere în chineza simplificată).
 (în colaborare cu C. Calude) Computing with Cells and Atoms. An Introduction to Quantum DNA and Membrane Computing Francis and Taylor, London, 2000.
 Membrane Computing. An Introduction, Springer-Verlag, Berlin, 2002 (tradusă în chineză în 2012).

«'Cărți de cultură științifică»'
 (în colaborare cu C. Calude) Modelul matematic — instrument punct și de vedere, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982.
 Din spectacolul matematicii, Editura Albatros, București, 1983.
 Între matematică și игры, Editura Albatros, București, 1986; reeditată sub titlul Jocuri și matematică, vol. I, la Editura Tehnică, București, 2000.
 Matematica? Un spectacol!, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1988.
 Игры și matematică, vol. II, Editura Tehnică, București, 2000.
 Игры și matematică, vol. III, Ed. Tehnică, București, 2001.

«'Cărți literare»'
 Lista volumelor publicate în Colecția Fantastic Club|Sfera paralelă, Editura Albatros, București, 1984 (povestiri).
 Generoasele cercuri, Editura Albatros, București, 1989 (povestiri).
 O mie nouă sute nouăzeci și patru, Editura Ecce Homo, București, 1993 (roman; traducere în engleză, Nineteen Ninety-Four, or The Changeless Change, Minerva Press, Londra, 1997, și în maghiară, 1994. Avagy a változás, amely nem változtat semmit, Ed. Pont Kiado, Budapesta, 2008).
 Oglinzi mișcătoare, Editura Scripta, București, 1994 (roman).
 Hotel Anghila, Editura Scripta, București, 1994 (roman).
 Nemiloasele cercuri, Editura Meșterul Маноле, Curtea de Argeș, 2004 (povestiri, selecție din Sfera paralelă și Generoasele cercuri).
 Lotta, Editura Paralela 45, Pitești, 2005 (roman; traducere în italiană în 2013).
 Ultima saună, Editura Dacpress, Curtea de Argeș, 2006 (roman).
 Inscripții pe un bilet de tren, Editura Fundației Orient-Occident, București, 2007 (poeme în proză).
 Teama de toamnă, Editura Tiparg, Pitești, 2009 (versuri).
 De-a viața, Editura Tiparg, Pitești, 2009 (versuri).
 Haina arlechinului/L’habit de l’arlequin, Editura Tiparg, Pitești, 2009 (volum bilingv, româno-francez, selecție din volumele anterioare traducere și de Paula Romanescu).
 Guadalquiviria, Editura Vergiliu, București, 2009 (versuri, volum bilingv, româno-spaniol, cu traducerea în limba spaniolă de Maria Calleya).
 Lumea văzută de un matematician, Editura Arefeana, București, 2009 (eseuri).
 Privind peste umăr. Memorii premature, Editura Tiparg, Pitești, 2010.
 Cactus de veghe, Editura Tiparg, Pitești, 2011 (epigrame, împreună cu caricaturi de Cucu Ureche).
 Cărți și autori, Editura Tiparg, Pitești, 2012 (cronici de carte).

"'Cărți de jocuri logice: "'
 Inițiere în GO, Recoop, București, 1985 (ediția a doua — 1986, ediția a treia — 1988, ediția a patra, la Editura Tehnică, București — 2000).
 Soluții pentru 50 de jocuri logice solitare, Recoop, București, 1987 (ediția a doua — в 1989).
 250 de probleme de GO, Recoop, București, 1987 (ediția a doua — в 1989).
 Cartea jocurilor (coordonator și coautor), Recoop, București, 1988.
 Игры logice competitive, Editura Sport-Turism, București, 1989.
 (în colaborare cu I. Diamandi) 40 de jocuri în BASIC, Recoop, București, 1993.
 Teoria chibritului. 234,5 probleme logico-distractive, Editura Tehnică, București, 1999.
 Logică distractivă. 256 de probleme, Editura Tehnică, București, 2000.
 Jocuri cu cărți, Editura Tehnică, București, 2000.

"'Cărți (de informatică-matematică) editate — selecție: "'
 Mathematical Aspects of Natural and Formal Languages, World Scientific Publishing, Singapore, 1994 (492 + x pagini).
 Mathematical Linguistics and Related Topics, Editura Academiei Române, București, 1995 (364 + xii pagini).
 Artificial Life: Grammatical Models, The Black Sea University Press, București, 1995 (276 + xii pagini).
 (cu Salomaa A.) New Trends in Formal Languages: Control, Cooperation, Combinatorics., Lecture Notes in Computer Science 1218, Springer-Verlag, Berlin, 1997 (466 + x pagini).
 Computing with Bio-Molecules. Theory and Experiments, Springer-Verlag, Singapore, 1998 (358 + x pagini).
 (cu Salomaa A.) Grammatical Models of Multi-Agent Systems, Gordon and Breach, London, 1999 (372 + xii pagini).
 (cu J. Karhumaki, H. A. Maurer, G. Rozenberg) Jewels are Forever, Springer-Verlag, Berlin, 1999 (380 + xxx pagini).
 (cu G. Ciobanu) Foundamentals of Computing Theory ’99, Proceedings of the FCT Conf., Iași, 1999, Lecture Notes in Computer Science, 1684, Springer-Verlag, Berlin, 1999 (570 + x pagini).
 (cu C. Calude) Finite versus Infinite. Contributions to an Eternal Dilemma, Springer-Verlag, London, 2000 (374 + x pagini).
 (cu C. Martin-Vide) Recent Topics in Mathematical and Computational Linguistics, Ed. Academiei, București, 2000 (342 + x pagini).
 (cu G. Rozenberg, Salomaa A.) Current Trends in Theoretical Computer Science. Entering the 21st Century, World Scientific, Singapore, 2001 (870 + x pagini).
 (cu C. S. Calude, G. Rozenberg, Salomaa A.), Multiset Processing. Математический, Computer Science, Molecular Computing Points of View, Springer-Verlag, Lecture Notes in Computer Science 2235, Berlin, 2001 (360 + viii pagini).
 (cu M. Ito, S. Yu) Words, Semigroups, Transductions (Festschrift in Honour of Gabriel Thierrin), World Scientific, Singapore, 2001 (444 + xii pagini).
 (cu G. Rozenberg, Salomaa A., C. Zandron) Membrane Computing. International Work-shop, WMC 2002, Curtea de Argeș, Romania, August 2002. Revised Papers, Lecture Notes in Computer Science 2597, Springer-Verlag, Berlin, 2003 (437 de pagini).
 (cu C. Martin-Vide, V. Mitrana) Formal Language Theory and Applications, Springer-Verlag, Berlin, 2004 (620 + xii pagini).
 (cu N. Jonoska, G. Rozenberg) Aspects of Molecular Computing. Essays Dedicated to Tom Head on the Occasion of His 70th Birthday, LNCS 2950, Springer-Verlag, Berlin, 2004 (390 + x pagini).
 (cu G. Rozenberg, Salomaa A.) Current Trends in Theoretical Computer Science. The Challenge of the New Century, Vol. I Algorithms and Complexity (664 + xii pagini), Vol. II Formal Models and Semantics (628 + xii pagini), World Scientific, Singapore, 2004.
 (cu C. Martin-Vide, G. Маури, G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing, International Workshop, WMC 2003, Tarragona, July 2003, Selected Papers, LNCS 2933, Springer-Verlag, Berlin, 2004 (382 + x pagini)
 (cu J. Karhumaki, H. Maurer, G. Rozenberg) Theory is Forever. Essays Dedicated to Arto Salomaa, on the Occasion of His 70th Birthday, LNCS 3113, Springer-Verlag, Berlin, 2004 282 + x pages).
 (cu G. Маури, M. J. Perez-Jimenez, G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing, International Workshop, WMC5, Milano, Italy, 2004, Selected Papers, LNCS 3365, Springer-Verlag, Berlin, 2005 (417 + viii pagini).
 (cu G. Ciobanu, M. J. Perez-Jimenez) Applications of Membrane Computing, Springer-Verlag, Berlin, 2006 (442 + x pagini).
 (cu M. A. Gutierrez-Naranjo, M. J. Perez-Jimenez) Cellular Computing. Complexity Aspects, Fenix Editora, Sevilla, 2005 (296 + viii pagini).
 (cu Freund R., G. Lojka, M. Oswald) Proceedings of Sixth International Workshop on Membrane Computing, WMC6, Vienna, July 18-21, 2005 (540 de pagini).
 (cu C. S. Calude, M. J. Dinneen, M. J. Perez-Jimenez, G. Rozenberg) Unconventional Computation. 4th International Conference, UC2005, Sevilla, Spain, October 2005. Proceedings, LNCS 3699, Springer-Verlag, Berlin, 2005 (268 + xii pagini; ISBN 3-540-29100-8, 77 de autori).
 (cu Freund R., G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing, International Workshop, WMC6, Vienna, Austria, 2005, Selected and Invited Papers, LNCS 3850, Springer-Verlag, Berlin, 2006 (372 +x pagini; 45 autori).
 (cu C. S. Calude, M. J. Dinneen, G. Rozenberg S. Stepney) Unconventional Computation. 5th International Conference, UC2006, York, UK, September 2006. Proceedings, LNCS 4135, Springer-Verlag, Berlin, 2006 (268 + x pagini).
 (cu H. J. Hoogeboom, G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing, International Workshop, WMC7, Leiden, The Netherlands, 2006, Selected and Invited Papers, LNCS 4361, Springer-Verlag, Berlin, 2007 (556 + x pagini).
 (cu G. Eleftherakis, P. Kefalas, G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing, International Workshop, WMC8, Thessaloniki, Greece, 2007, Selected and Invited Papers, LNCS 4860, Springer-Verlag, Berlin, 2007 (454 + xii pagini).
 (cu D. Корн, P. Frisco, G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing, International Workshop, WMC9, Edinburgh, UK, Selected and Invited Papers, LNCS 5391, Springer-Verlag, Berlin, 2008 (404 + x pagini).
 (cu G. Rozenberg, Salomaa A.) Handbook of Membrane Computing, Oxford University Press, 2010 (672 + xviii pages).
 (cu M. J. Perez-Jimenez, A. Riscos-Nunez, G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing, Tenth International Workshop, WMC 2009, Curtea de Argeș Romania, August 2009, Selected and Invited Papers, LNCS 5957, Springer-Verlag, Berlin, 2009 (488 + x pagini).
 (cu Gheorghe M., T. Hinze, G. Rozenberg, Salomaa A.) Membrane Computing. 11th International Conference, CMC11, Jena, Germany, August 24-27, 2010. Revised, Selected, and Invited Papers, LNCS 6501, Springer-Verlag, Berlin, 2010 (394 + x pagini).
 (cu Gheorghe M., G. Rozenberg, Salomaa A., S. Verlan) Membrane Computing. 12th International Conference, CMC12, Fontainebleau, France, August 2011. Revised, Selected, Invited Papers, LNCS 7184, Springer-Verlag, Berlin, 2012 (372 + x pagini).
 (cu M. A. Martinez-del-Amor et al.) Proceedings of the Tenth Brainstorming Week on Membrane Computing, Sevilla, 2012, volume 2, Fenix Editora, Sevilla, 2012 (322 + xii, respectiv, 302 + xii pagini).

Примечания

Источники 
 Gh. Păun -Membru al Uniunii Scriitorilor
 Revista Curtea de la Argeș 
 Academician GHEORGHE PĂUN — Inscripții pe un bilet de tren
 Teama de toamnă -Poeme, Un nou tip de metaforă matematică — recenzie de Maria Diana Popescu 
 Interviu cu academician Gheorghe PĂUN, membru al Academiei Europene
 Pagină personală al lui Gheorghe Păun pe site-ul Institutului de matematică «Simion Stoilow» al Academiei române 

Выпускники Бухарестского университета
Математики по алфавиту
Члены Румынской академии
Математики Румынии
Писатели Румынии
Доктора наук